RGB — аббревиатура, может означать:

 RGB (от «red, green, blue» — красный, зелёный, синий) — аддитивная цветовая модель, описывающая способ кодирования цвета для цветовоспроизведения с помощью трёх цветов.
 RGB (от ) — .
  — коллекционный альбом .

См. также